Шендрени има више значења:

 Шендрени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Шендрени (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Шендрени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Шендрени (Галац), општина у округу Галац у Румунији